Jrue Randall Holiday (ur. 12 czerwca 1990 w Chatsworth) – amerykański koszykarz, grający na pozycji rozgrywającego, zawodnik Milwaukee Bucks.

W 2008 wystąpił w trzech meczach gwiazd amerykańskich szkół średnich – McDonald’s All-American, Jordan Classic i Nike Hoop Summit. Został też wybrany najlepszym zawodnikiem amerykańskich szkół średnich (Gatorade Player of the Year - 2008) oraz wielokrotnie najlepszym zawodnikiem stanu Kalifornia (California Gatorade Player of the Year - 2007, 2008, California Mr. Basketball przez CalHiSports.com - 2008, John R. Wooden California High School POY - 2006, 2007, 2008). W 2008 został też zaliczony do I składu USA Today All-USA i Parade All-American, a rok wcześniej do III składu USA Today All-USA.

Pierwsze cztery sezony swojej kariery w NBA spędził w Philadelphia 76ers. 

W sezonie 2012/13 po raz pierwszy wystąpił w meczu gwiazd.

Zaliczył w karierze dwa triple-double, po jednym w sezonie 2011/12 i 2012/13.

24 listopada 2020 został wytransferowany do Milwaukee Bucks.

Osiągnięcia 
Stan na 20 lutego 2023, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik II rundy turnieju NCAA (2009)
 Zaliczony do I składu najlepszych pierwszorocznych zawodników Pac-10 (2009)

 NBA
  Mistrz NBA (2021) 
 Laureat nagród:
 NBA Sportsmanship Award (2021)
 Twyman–Stokes Teammate Award (2020)
 Zaliczony do:
 I składu defensywnego (2018, 2021)
 II składu defensywnego (2019)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd NBA (2013, 2023)
 Rising Stars Challenge (2011)
 Skills Challenge (2013, 2023)

 Reprezentacja
  Mistrz olimpijski (2020)

Rekordy 
Na podstawie NBA.com 
Stan na 6 lipca 2014
 Punkty: 35 (26 stycznia 2013 przeciwko New York Knicks)
 Zbiórki: 10 (4 razy)
 Asysty: 15 (2 razy)
 Przechwyty: 7 (26 marca 2010 przeciwko Atlanta Hawks)
 Bloki: 2 (17 razy)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na nba.com 
 Statystyki na Basketball-Reference.com 
 Statystyki z NCAA na sports-reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Amerykańscy olimpijczycy
Koszykarze Philadelphia 76ers
Koszykarze New Orleans Pelicans
Koszykarze Milwaukee Bucks
Urodzeni w 1990
Ludzie związani z Chatsworth (Los Angeles)
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze UCLA Bruins
Koszykarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020
Koszykarze Parade High School All-Americans
NBA All-Stars